OpenERP SA est un éditeur de logiciel qui publie notamment le logiciel Odoo.

Modèle économique 

OpenERP suit un modèle économique  commercial qui s’appuie sur un écosystème de logiciels libres. Le développement et les efforts de la communauté sont gérés sur Launchpad, en utilisant le logiciel de gestion de versions Bazaar. La société détermine ce qui est accepté dans la base de code du logiciel et la direction que prendra l'évolution de celui-ci. La documentation est également gérée sur Launchpad, mais un site dédié à tous les livres publiés par OpenERP a été mis en place en 2009. Les livres mis en avant par l’éditeur en  traitent de la version 7.0 du logiciel. Ils sont disponibles gratuitement au téléchargement sous licence CC-by-nc-sa 2.0.

. Les partenaires visent à créer le marché autour du logiciel OpenERP et les offres de service, l'éditeur est responsable de la qualité et de la vision sur le développement du produit et par ses actions la communauté contribue à la croissance du logiciel. Tous les modules produits par l'éditeur, les partenaires et la communauté sont sous licence libre AGPL 3.

Notes et références

Liens externes 

Éditeur de logiciel